Robert Gould et ses variantes Bob ou Bobby peuvent désigner :
 Robert Gould (1660?-1708/1709), poète anglais ;
 Robert Gould Shaw (1837-1863), militaire américain ;
 Bob Gould (1863-1931), joueur gallois de rugby à XV ;
 Bobby Gould (1946-), joueur anglais de football ;
  (1957-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Gould (?-), décorateur de cinéma ;
 Robbie Gould (1982-), joueur américain de football américain.